О́рхус (дат. Århus) — многозначный термин.

 Орхус — второй по величине город Дании. 
 Орхус (коммуна) — датская коммуна в составе области Центральная Ютландия. 
 Орхус (футбольный клуб)  — футбольный клуб из одноимённого датского города.